Mateo Pablo Musacchio (Rosário, 26 de agosto de 1990) é um futebolista argentino que atua como zagueiro. Atualmente, está sem clube

Títulos
 River Plate
 Campeonato Argentino: Clausura 2008

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais de Rosário (Argentina)
Futebolistas da Argentina
Futebolistas do Club Atlético River Plate
Futebolistas do Villarreal Club de Fútbol
Futebolistas da Associazione Calcio Milan
Jogadores da Seleção Argentina de Futebol Sub-20
Jogadores da Seleção Argentina de Futebol